Acanthothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Jindřich Uzel 1895. Acanthothrips ingår i familjen rörtripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rörtripsar
Acanthothrips